Кабаљо Бланко има више значења:

 Кабаљо Бланко (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кабаљо Бланко (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кабаљо Бланко (Тамазулапам дел Еспириту Санто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кабаљо Бланко (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кабаљо Бланко, Адолфо де ла Гарза (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Кабаљо Бланко (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику